Brezno je globoka jama s strmimi stenami.

Brezno je tudi ime več naselij:

Slovenija 

 Brezno, Laško 
 Brezno, Podvelka

Hrvaška 
 Brezno Gora

Slovaška 
 Brezno, Slovaška

Naselja v Sloveniji